

Persone 
 Guido – vescovo italiano del medioevo
 Guido di Anderlecht – pellegrino, venerato come santo
 Guido di Dampierre – nobile delle Fiandre
 Guido da Polenta – nobile e condottiero italiano
 Guido da Crema – cardinale italiano, divenuto antipapa con il nome di Pasquale III
 Guido de Brês – teologo olandese

Altro 
 Guido – nome proprio di persona italiano maschile
 Guido – cognome italiano
 Guido – termine gergale per indicare gli italo-americani

Pagine correlate 

Guido di Spoleto
Guido I 
Guido II
Guido III
Guidon
Guidone
San Guido